Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Page (Page County) :
comté de Page (Iowa),
comté de Page (Virginie).